

Presentación Previa 
La pareja croata formada por Marin Draganja y Lovro Zovko son los campeones defensores pero no pudieron defender su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el australiano Rameez Junaid y el austríaco Philipp Oswald son los nuevos campeones tras derrotar a Jamie Delgado y Jordan Kerr en la final.

Cabeza de serie 

{{nowrap| 'Rameez Junaid /  Philipp Oswald (Campeones)}}
 Jamie Delgado /  Jordan Kerr (Final)

<li>
<li>

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sibiu 2013